Il singolare del torneo di tennis Lubeck Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Axel Pretzsch che ha battuto in finale Michael Kohlmann 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (primo turno)
 Michael Kohlmann (finale)
 Diego Nargiso (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (semifinali)

 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 David Nainkin (primo turno)
 Christian Vinck (secondo turno)
 Antony Dupuis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 1999